Tissemand kan have flere betydninger:

 Synonym for penis
 Mandlig toiletpasser